Burro steht für: 
Burro, span.: Esel
 El Burro Català, Katalanischer Esel 
 Burro Peaks, Gipfel in Chile 
Burro ist Name von
 Burro Banton (* 1956), jamaikanischer Dancehall-Reggae-Sänger

Siehe auch:
 Burrito
 Burro Lake 
 Buro
 Burrow
 Bourreau